Вахид Абдул-Рида (; ) — иракский боксёр-любитель, представитель средней весовой категории. Выступал за национальную сборную Ирака по боксу, участник Олимпийских игр (2016), двукратный бронзовый призёр чемпионата Азии (2013, 2015), бронзовый призёр чемпионата мира среди военнослужащих (2021), победитель и призёр международных и национальных турниров в любителях.

Биография 
Вахид Абдул-Рида родился 22 мая 1983 года в Багдаде, Ирак.

Любительская карьера 
Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 2007 года, когда вошёл в состав иракской национальной сборной и побывал на арабском чемпионате в Арьяне, откуда привёз награду серебряного достоинства, выигранную в зачёте средней весовой категории. Также в этом сезоне стал бронзовым призёром на Панарабских играх в Каире.

В 2009 году выступил на чемпионате мира в Милане — остановился здесь уже на предварительном этапе, уступив армянину Андранику Акопяну.

В 2010 году дошёл до четвертьфинала на Азиатских играх в Гуанчжоу.

В 2011 году выиграл серебряную медаль на арабском чемпионате в Дохе, в решающем финальном поединке среднего веса был побеждён алжирцем Абдельмалеком Раху.

Пытался пройти отбор на летние Олимпийские игры 2012 года в Лондоне, однако на Азиатском олимпийском квалификационном турнире в Астане дошёл только до четвертьфинала, проиграв представителю Туркмении Нурсахату Паззыеву.

На чемпионате Азии 2013 года в Аммане стал бронзовым призёром в среднем весе.

В 2014 году взял бронзу на Мемориале Тайманова и Утемиссова в Атырау, серебро на турнире Серика Конакбаева в Павлодаре, выступил на Азиатских играх в Инчхоне.

В 2015 году выиграл серебряную медаль на международном турнире в Дохе, стал бронзовым призёром на азиатском первенстве в Бангкоке — на стадии полуфиналов уступил индийцу Викасу Кришану.

На Всемирной олимпийской квалификации в Баку сумел выиграть у четверых соперников и тем самым удостоился права защищать честь страны на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. На Играх был знаменосцем Ирака на церемонии открытия. На старте олимпийского боксёрского турнира уже в первом поединке категории до 75 кг единогласным решением судей потерпел поражение от мексиканца Мисаэля Родригеса и сразу же выбыл из борьбы за медали.

После Олимпиады в Рио-де-Жанейро Абдул-Рида больше не показывал сколько-нибудь значимых результатов в боксе на международной арене.

Но в конце сентября 2021 года он стал бронзовым призёром на 58-м чемпионате мира среди военнослужащих в Москве (Россия) проведённого под эгидой Международного совета военного спорта, в полуфинале единогласным решением судей проиграв российскому боксёру Ивану Ступину.

Примечания 

Боксёры Ирака
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры средней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2016 года